Death (palabra inglesa que significa muerte) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Música
 Death, grupo de death metal estadounidense
 Death metal, subgénero musical del heavy metal.

Personajes de ficción
 Death, Muerte (The Sandman), personaje de ficción de DC Comics
 Death, Muerte (Marvel Comics), personaje de ficción de Marvel Comics
 Death, alias del personaje de ficción de Marvel Comics, Wolverine (Lobezno)